Niederländer (niederländisch Nederlander) steht für:
 Niederländer, die nach gemeinsamer Herkunft und Ethnie einheimische Bevölkerung der Niederlande
 Niederländer, siehe Niederländische Staatsangehörigkeit
 Vertreter der (franko-flämischen) Mehrstimmigkeit des 15. und 16. Jahrhunderts

Niederländer ist der Familienname folgender Personen:
 Hubert Niederländer (1921–1991), deutscher Jurist
 Marion Niederländer (* 1966), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Nederlander
 Holländer